

Astronomia
841 Arabella – asteroide della fascia principale

Cinema e televisione
Arabella – film del 1917 diretto da Aleksander Hertz
Arabella – film del 1924 diretto da Karl Grune
Arabella – film del 1967 diretto da Mauro Bolognini
Arabella – miniserie tv del 1981 diretta da Salvatore Nocita

Letteratura
Arabella – romanzo di Emilio De Marchi

Musica
Arabella – opera lirica musicata da Richard Strauss su libretto di Hugo von Hofmannsthal
Arabella – singolo degli Arctic Monkeys, dall'album AM

Onomastica
Arabella – nome proprio di persona italiano femminile